Do soutěže mužské čtyřhry na tenisovém turnaji Qatar ExxonMobil Open 2016 v Dauhá nastoupilo šestnáct dvojic. Obhájcem titulu byl argentinsko-španělský pár Juan Mónaco a Rafael Nadal, jehož členové nestartovali společně. Mónaco nemohl nastoupil kvůli zranění. Spoluhráčem Nadala se stal krajan Fernando Verdasco, s nímž skončil v úvodním kole na raketách Teimuraze Gabašviliho s Albertem Ramosem-Viñolasem.

Všechny nasazené dvojice potvrdily papírové předpoklady umístění na žebříčku a postoupily do semifinále. Vítězem se stal třetí nasazený španělský pár Feliciano López a Marc López, který ve finále zdolal německo-rakouské turnajové čtyřky Philippa Petzschnera s Alexandrem Peyou po výsledku 6–4 a 6–3. Oba šampioni si do žebříčku ATP připsali 250 bodů.

Nasazení párů 
  Jean-Julien Rojer /  Horia Tecău (semifinále)
  Jamie Murray /  Bruno Soares (semifinále)
  'Feliciano López /  Marc López (vítězové)
  Philipp Petzschner /  Alexander Peya (finále)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Qatar Open
Tenis v Kataru v roce 2016
ATP World Tour 2016